Asmak kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ovtjaritsa, vattendrag, Stara Zagora, 
 Motjurisjta, vattendrag, Jambol, 
 Blatnitsa, vattendrag, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar